Die Egyptian Financial Group-Hermes (oder kurz EFG-Hermes) ist die größte ägyptische Investmentbank. Sie wurde 1984 gegründet.

EFG-Hermes besitzt Filialen in Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar, Oman, Kuwait und im Libanon. Insgesamt arbeiten 850 Menschen aus 30 Staaten bei EFG-Hermes.

Weblinks

Einzelnachweise

Kreditinstitut (Ägypten)